Matsunaga ist der Familienname folgender Personen:

 Akitsugu Matsunaga, japanischer Rennfahrer
 Enzo Matsunaga (1895–1938), japanischer Schriftsteller
 Goichi Matsunaga (1930–2008), japanischer Schriftsteller
 Hideki Matsunaga (* 1963), japanischer Fußballspieler
 Matsunaga Hisahide (1510–1577), japanischer Daimyō
 Joseph Hisajiro Matsunaga (1930–2006), japanischer Bischof von Fukuoka
 Kazufumi Matsunaga (* 1956), japanischer Gitarrist
 Kazuyoshi Matsunaga (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Masahiro Matsunaga (* 1960), japanischer Rennfahrer
 Mitsuo Matsunaga (1939–2009), japanischer Judoka
 Mitsuhiro Matsunaga (* 1966), japanischer Wrestler
 Matsunaga Ryohitsu, japanischer Mathematiker
 Nobuo Matsunaga (1921–2007), japanischer Fußballspieler
 Seki Matsunaga (1928–2013), japanischer Fußballspieler
 Matsunaga Sekigo (1592–1657), japanischer Konfuzianist
 Shigetatsu Matsunaga (* 1962), japanischer Fußballspieler
 Shin Matsunaga (* 1940), japanischer Grafikdesigner
 Shōhei Matsunaga (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Spark Matsunaga (1916–1990), US-amerikanischer Politiker
 Takayoshi Matsunaga († 2012), japanischer Bassist
 Matsunaga Teitoku (1571–1654), japanischer Dichter und Gelehrter
 Tomohiro Matsunaga (* 1980), japanischer Ringer
 Tomoko Matsunaga, japanische Fußballspielerin
 Toyokazu Matsunaga (* 1964), japanischer Manga-Zeichner
 Matsunaga Yasuzaemon (1875–1971), japanischer Unternehmer

Matsunaga steht für:
 Matsunaga (Han), ein Lehen